Loperhet est un nom propre qui peut désigner :

 Loperhet, commune française du Finistère.
 Loperhet, hameau dépendant de la commune française d'Erdeven dans le Morbihan.
 Loperhet, hameau dépendant de la commune française de Grand-Champ dans le Morbihan.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France